Слепянский диалект (, ) — пограничный диалект верхнелужицкого и нижнелужицкого языков, распространённый в коммуне Шлайфе и  федеральной земли Свободное государство Саксония. Среди сорбских диалектов он наиболее близок к Мужаковскому диалекту, с территорией которого граничит на востоке. Слависты выделяют его в качестве диалекта как верхнелужицкого, так и нижнелужицкого языков.

В среде распространения слепянского диалекта выделяются небольшие различия между говором жителей коммун Грос-Дюбен и Хальбендорф с одной стороны и говором ещё пяти деревень с другой стороны. Одним из первых авторов литературных текстов на слепянском диалекте был Ханзо Непила, писавший исключительно на слепянском диалекте. Современной письменности у диалекта нет, в основном общение на нём — устное. Письменные источники слепянского диалекта содержат очень много грамматических отклонений от стандартов верхнелужицкого и нижнелужицкого языков.

Особенности 
От других верхне- и нижнелужицких диалектов слепянский отличается некоторыми особенностями, которые также проскакивают и в других диалектах.

Фонетика 
 Сохранение буквосочетания str: wóstry (, , ), sostra (, , )
 Сохранение твёрдого l (произносится как твёрдое «ль» — пограничное «л»)
 Замена буквосочетания pŕ или kŕ на (p)ć или sć: (p)ći (, , ), sćidło (, , ); замена tŕ в нижнелужицком на [ć] (в орфографии — tś)
 Произношение r как er: (, , ), kercma (, , )

Отличия от верхнелужицкого 
 Выпадение u в глаголах на -no, ti (kopnuć, padnuć - kopnąć, padnąć; )
 Нижнелужицкий тип ó-тования (ó под ударением после букв b, p, m, w, ch, k, g). Примеры: kół, но kopać; góra, но gowno. Выделение голосом над ó пропадает, поэтому меняется ударение. Пример: góra, но 'na gorje
 Находящийся под ударением ę переходит в ě: měso (, )

Отличия от нижнелужицкого 
 Сохранение ć и dź (в нижнелужицком — ś i ź): ćěgać (, ), dźěk ()
 Сохранение буквосочетаний pr, kr и pr: prawy (, ), kryće (), trawa (, )

Морфология 
3-е лицо множественного числа у глаголов в слепянском диалекте заканчивается на -aje (в лужицком -aja, -aju). Пример: ludźe spiwaje ().

Лексика 
Особые слова, характерные только для этого диалекта:
 majka (, , )
 gólica (, , )
 (te) skót (мн. число; , , )

Литература

На немецком

На лужицком 
 
 
 
 
 

Лужицкие языки